Валенти́н Фёдоров:
 Фёдоров, Валентин Васильевич (1911—1981) — советский футболист, тренер.
 Фёдоров, Валентин Витальевич (1925—1988) — Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Валентин Иванович (1921—1997) — советский и российский фехтовальщик.
 Фёдоров, Валентин Петрович (1939—2021) — член-корреспондент РАН.